Crociera ima više značenja:
 Crociera, Asti
 Crociera, Treviso